Die Saison 2015/16 war die 36. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde die Schachgesellschaft Solingen, während sich die OSG Baden-Baden nach zehn Titeln in Folge mit dem zweiten Platz begnügen musste. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der SK Norderstedt (Gruppe Nord), der Erfurter SK (Gruppe Ost) und der SV Griesheim (Gruppe Süd) aufgestiegen. Aus der Gruppe West wurde kein Aufsteiger gemeldet, so dass im Vorjahr nur drei Mannschaften abstiegen. Die drei Aufsteiger landeten zusammen mit dem FC Bayern München auf den Abstiegsplätzen, da allerdings der SK Turm Emsdetten und der SC Hansa Dortmund ihre Mannschaften zurückzogen, und der beste Absteiger Erfurt verzichtete, erreichten Griesheim und München noch den Klassenerhalt. Zur Partie der Saison wurde die Gewinnpartie von Jan-Krzysztof Duda (Hamburger SK) gegen Grzegorz Gajewski (USV TU Dresden) gewählt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2015/16.

Organisation

Termine 
Die Doppelrunden fanden am 19./20. September 2015 (wobei je zwei Wettkämpfe auf den 31. Oktober/1. November 2015 verlegt wurden), 12./13. Dezember 2015, 6./7. Februar 2016, 20./21. Februar 2016, 12./13. März 2016, 9./10. April 2016 und 23./24. April 2016. Die Wettkämpfe der siebten Runde wurden jeweils an einem Freitag vor einer Doppelrunde gespielt; es wurden zwei Wettkämpfe am 18. September 2015 und drei am 11. Dezember 2015 ausgetragen, einer fand am 5. Februar 2016 und zwei am 22. April 2016 statt.

Bedenkzeit 
Jeder Spieler hat seit der Saison 2014/15 100 Minuten Bedenkzeit für die ersten 40 Züge und 50 Minuten bis Partieende. Ab dem ersten Zug erhält jeder Spieler eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug bis zum Ende der Partie. Remisangebote vor dem 20. Zug sind untersagt. Ausgenommen sind Remisen durch dreimalige Stellungswiederholung.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisdienst beim Deutschen Schachbund

Einzelnachweise 

2015/16
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016
Sportsaison 2015/16